Чіх Андрій Андрійович (* 28 травня 1969, Львів) — радянський та український футболіст.
 Чіх Михайло Павлович (04 червня 1921 — 02 червня 1998) — радянський шахтар, двічі Герой Соціалістичної Праці .
 Чіх Михайло (1892—1969) — діяч «Сокола-батька», учасник Першої світової війни, член ОУН, радянський в'язень, рава-руський окружний командир Української Народної Міліції.

Примітки 

Прізвища